Kouadio ist ein Namensteil folgender Personen:

 Augustin Komoé Kouadio, ivorischer Politiker
 Cédric Kouadio (Fußballspieler, 1996) (* 1996), ivorischer Fußballspieler; vollständiger Name: Alain Cédric Hervé Kouadio 
 Cédric Kouadio (Fußballspieler, 1997) (* 1997), ivorischer Fußballspieler; vollständiger Name: Cédric Khaleb Kouadio 
 Eugène Kouadio Djué N’goran, ivorischer Milizführer
 Jeannot Ahoussou-Kouadio, ivorischer Politiker
 Léonce Kouadio (* 1998), ivorischer Fußballspieler
 Sérges Konan Kouadio (* 1988), ivorischer Fußballspieler